

Musica 
 Helium-3 – etichetta discografica britannica
 Helium – album dei Pram del 1994
 Helium – singolo di Chris Lake del 2013
 Helium – singolo di Sia del 2018

Altro 
 Helium – linguaggio di programmazione e compilatore
 Helium – film del 2014 diretto da Anders Walter